

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Magdalenki – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno 
 Magdalenki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo

Inne 
 magdalenki – zgromadzenie zakonne żeńskie.